Объект №1 - Железнодорожный тоннель под Днепром.
 Объект Д №1 - спутник серии «Объект Д», запуск 27 апреля 1958 года